Herzog Wilhelm Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Wiesenburg (* 15. Januar 1661; † 23. Februar 1711 in Wiesenburg) war ein kursächsischer Generalmajor.

Herkunft 
Seine Eltern waren der Herzog Philipp Ludwig (* 27. Oktober 1620; † 10. März 1689) und dessen zweite Ehefrau Anna Margarete von Hessen-Homburg (1629–1686). Auch sein Brüder gingen zum Militär: Friedrich wurde kaiserlicher Feldmarschall und Karl Ludwig (* 8. April 1654; † 1690) starb als Oberst der hessen-kasselschen Leibgarde.

Leben 
Wie seine Brüder widmete er sich dem Militärdienst und ging in kursächsische Dienste. Er kämpfte als Hauptmann 1686 bei der Belagerung von Ofen. 1689 wurde er bei der Belagerung von Mainz durch eine Musketenkugel schwer verletzt. Aber schon in den Jahren 1690 und 1691 kämpfe er als Oberstleutnant wieder im Reich. Während des Großen Türkenkrieges kämpfte 1695 und 1696 in Ungarn. In der Schlacht bei Zenta am 11. September 1697 gehörte er zu den ersten Offizieren, die die feindliche Befestigung überwanden. Dabei wurde er aber durch einen Säbelhieb im Gesicht und an der Nase verwundet.

1698 erhielt er das Infanterie-Regiment Uetterode. Mit dem Regiment kämpfte er anschließend in Polen und wurde noch 1699 zum Generalmajor befördert. Wilhelm Christian starb 1711 in dem zu Schloss Wiesenburg gehörigen Jägerhaus, welches er seit 1693 bewohnte.

Vorfahren

Literatur 
 Sachsengrün: culturgeschichtliche Zeitschrift aus sämmtlichen Landen Sächsischen Stammes, Band 1, Dresden 1861, S. 59
 Johannes Georg Zirschke: Zuverläßige Beschreibung der hohen Generalität, Görlitz 1756, S. 281

Weblinks

Einzelnachweise 

Wilhelm Christian
Wilhelm Christian
Person in den Türkenkriegen
Person im Pfälzischen Erbfolgekrieg
Generalmajor (Sachsen)
Geboren 1661
Gestorben 1711
Mann